Малая Белозерка — погрузочно-пассажирская железнодорожная станция Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги.

Расположена в селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области между станциями Днепрорудное (9 км) и Каховское Море (16 км).

Станции Запорожской дирекции Приднепровской железной дороги